Deka steht für:

 griechisch für zehn, siehe Griechische Zahlwörter
 ein Vorsatz für Maßeinheiten, siehe Vorsätze für Maßeinheiten#SI-Präfixe
 eine (umgangssprachliche) Abkürzung für Dekagramm (Einheit)

Gebiete:
 Deka (Safariareal), ein Jagdgebiet in Nachbarschaft zum Hwange-Nationalpark im westlichen Simbabwe

Personen:
 Oli Deka (* 1980), indische Badmintonspielerin

Unternehmen:
 Deka-Film, eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft, siehe
 DekaBank Deutsche Girozentrale, ein deutsches Kreditinstitut
 Deka Investment, eine deutsche Fondsgesellschaft
 Deurer & Kaufmann, ehemaliger deutscher Automobilhersteller (Markenname)

DEKA steht für:
 Deutscher Evangelischer Kirchenausschuss

Siehe auch:
 Decca

DEKA